Gustaf Ranft – attore svedese
 Joe Ranft – animatore, doppiatore e sceneggiatore statunitense
 Richard Ranft – pittore, incisore e illustratore svizzero